Клуб металлистов — здание в Витебске, Белоруссия, построенное в стиле конструктивизма в 1929—1932 годах по проекту архитекторов А. Я. Васильева и Л. И. Пономарёва.

Расположено на правом берегу Западной Двины; не эксплуатируется.

История 
Построен по типовому проекту архитекторов А. Я. Васильева (1900—1961) и Л. И. Пономарёвой в 1929—1932 годах.

В 1941 году в здании и на окружающей территории находилось еврейское гетто, созданное немецкими оккупационными властями.

В послевоенные годы в здании располагался драматический театр имени Якуба Коласа. В 1947 году здесь происходил суд над фашистскими преступниками.

В 1959 году в бывшем клубе металлистов был открыт Дом культуры Витебского района, который находился в здании до 2006 года.

В 2009 году здесь случился пожар на третьем этаже, выгорели интерьеры. В настоящее время здание пустует. 

Здание продано частному инвестору, идет реконструкция.

Литература 
 Клубы металлистов. Проекты типовые и утвержденные к постройке в 1928 году / Предисл. М. Романов, худ. Е. Некрасов. — М.: Издание Комитета Всесоюзного союза рабочих металлистов, 1928. — 88 с.: ил. — 3 000 экз.
 Коноплева Р. Г. Архитектор Л. И. Пономарёва // Старая столица: краеведческий альманах. Выпуск 8 / Центральная городская библиотека города Владимира, Отдел краеведческих исследований. — Владимир, 2014. — 192 с.: ил.

Дворцы и дома культуры Белоруссии
Здания и сооружения Белоруссии, находящиеся под угрозой уничтожения
Здания и сооружения Витебска
Здания и сооружения, построенные в 1932 году в СССР
Памятники архитектуры Белоруссии под угрозой уничтожения
Появились в 1932 году в Белоруссии
Сооружения в стиле конструктивизма в Белоруссии